De Zeven Provinciën - de ondertekenaars van de Unie van Utrecht
 De Republiek der Zeven Provinciën - ook wel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Schepen 
 Zeven Provinciën (schip) - schepen met deze naam
 Zeven Provinciën (1643)
 Zeven Provinciën (1665-1667)
 Zeven Provinciën (1665-1694)
 Zeven Provinciën (1694)
 Zeven Provinciën (1782)
 Hr.Ms. De Zeven Provinciën (1910)
 Hr.Ms. De Zeven Provinciën (1953)
 Zr.Ms. De Zeven Provinciën (2002)
 De Zeven Provinciënklasse (doorverwijspagina)

Zie ook 
 Muiterij op De Zeven Provinciën - muiterij in 1933

Overig 
 De Zeven Provinciën (Den Haag) - kantoorgebouw in Den Haag
 De Zeven Provinciën (bedrijf) - voormalig verzekeraar